Ртутьундекаиндий — неорганическое соединение
индия и ртути
с формулой InHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьундекаиндий образует кристаллы
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 0,4695 нм
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 108 °C
и имеет широкую область гомогенности 78÷91 ат.% индия
.

Примечания 

Соединения индия
Соединения ртути
Интерметаллиды